Barber, ofici que afaita la barba dels homes i que talla els cabells
 Barber Motorsports Park, autòdrom de la localitat de Birmingham, estat d'Alabama, Estats Units 
 Biografies:
 Benjamin Barber (1939-2017), politòleg estatunidenc
 Francesc Barber i Bas (València, 1864 - 1897), poeta i periodista valencià 
 John Barber (1929-2015), pilot de curses automobilístiques britànic 
 Josep Climent Barber (Oliva, 1927 - 2017), organista, director, compositor i musicòleg valencià 
 Llorenç Barber i Colomer(Aielo de Malferit, València), compositor, músic, instrumentista, musicòleg, campanòleg i artista sonor
 Miquel Joan Barber (Binèfar, s. XVI - ?), bandoler seguidor de Ferran II duc de Villahermosa a la guerra
 Samuel Barber (West Chester, Pennsilvània, 1910 – Nova York, 1981), compositor estatunidenc 
 Skip Barber (1936), pilot de curses automobilístiques estatunidenc